

Postville (Terranova e Labrador)

Postville (Iowa)
 Postville (Wisconsin)